Miguel Calero − kolumbijski piłkarz
 Calero − wyspa